Nikephoros (Νικηφόρος, griechisch: Siegesbringer, von νίκη (nike) "Sieg" and φορέω (phoreo) "bringen, tragen", lateinische Form: Nikephorus oder Nicephorus) hat die folgenden Bedeutungen:
 ein Vor- und Familienname, siehe Nikephoros (Name)
 eine wissenschaftliche Zeitschrift, die sich mit dem Sport im Altertum beschäftigt, siehe Nikephoros (Zeitschrift)

  Beiname der griechischen Götter Zeus und Athene
Siehe auch:
 Nike (Vorname)